

Freguesias portuguesas 
Moure (Barcelos)
Moure (Felgueiras)
Moure (Póvoa de Lanhoso)
Moure (Vila Verde)

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de vegetais